Рябінін — російське прізвище. Відомі носії:

 Рябінін Ігор Вікторович (1935—2001) — український звукооператор.
 Рябінін Микола Леонідович (1919—1992) — український скульптор.
 Рябінін Михайло Йосипович (1931—1995) — радянський і російський поет-пісняр.
 Рябінін Пилип — український диригент. 1941 року — диригент Харківського оперного театру, 1942—1943 років — Полтавського музично-драматичного театру. Подальша доля невідома.

 Рябінін-Скляревський Олександр Олександрович (1878—1942) — історик-архівіст, співробітник Одеського Історичного Архіву й Історичної Секції ВУАН.
російські прізвища